Snir est une graphie de la rivière Hasbani
 Marc Snir est un informaticien américain et israélien.
 Yvonne Snir-Bönisch est une judokate allemande.